Dama kan syfta på:

Geografi

Burundi 
1 Dama (vattendrag i Burundi, Bururi),

Kina 
2 Dama (socken i Kina, Henan, lat 34,37, long 114,00), 
3 Dama (socken i Kina, Henan, lat 34,04, long 114,16), 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar